Chimú – państwo istniejące od ok. IX – XI w. do XV w. w Ameryce Południowej nad brzegiem Oceanu Spokojnego od Tumbez aż do Limy, podbite przez Inków w 1470. Powstało ono na terenach znajdujących się wcześniej pod wpływem kultury Mochica. Stolicą Chimú było miasto Chan Chan.

Zobacz też 

 kultury andyjskie
 sztuka prekolumbijska
 historia Peru

Linki zewnętrzne 
 Ciekawostki o Chimu w Vill's Ethno Atlasie
Artykuł: Budziszewski A., Naczynie kultury Chimu z okolic Biłgoraja, archeowiesci.pl, 2021-07-29

Zabytki Ameryki